Silence the World третій студійний альбом шведської пост-хардкор групи Adept. Альбом був випущений 22 березня 2013, під лейбом Panic & Action Records.

Дискографія 
 Forever and a Day (4:08)
 Established 2004 (3:23)
 Secrets (4:02)
 The Ocean Grave (3:52)
 Dead Planet (4:03)
 Orion (1:58)
 Means to an End (The Greatest Betrayer) (feat. Melanie Wehbe) (3:57)
 Friends That Used to Be (3:17)
 Heart vs. Beats (3:20)
 The Toughest Kids (3:28)
 Aftermath (4:02)

Джерела 
Silence the World 

Альбоми Adept
Альбоми шведських виконавців
Англомовні музичні альбоми